A temporada da NHL de 2014–15 é a 97.ª da história da liga. Com os Los Angeles Kings não se classificando para a segunda fase, foi a primeira vez desde 2007 que o campeão da Copa Stanley não voltou aos playoffs para defender o título.

O campeão da temporada foi o Chicago Blackhawks, marcando o terceiro título em seis anos e o primeiro com o jogo da vitória em casa no United Center.

Temporada regular

Resultados 

* – Líder da divisão, y – Venceu divisão, z  Venceu conferência (e divisão), p-Vencedor do Troféu dos Presidentes

Playoffs

NHL
2014 no hóquei no gelo
2015 no hóquei no gelo
Desporto no Canadá em 2014‎
Desporto no Canadá em 2015
Desporto nos Estados Unidos em 2014‎
Desporto nos Estados Unidos em 2015